Vicogne peut faire référence à : 
 Guy de Vicogne, bienheureux breton
 Abbaye de Vicogne, fondée par Guy
 La Vicogne, commune française

Homonymie